Cayê Milfont é um cantor, compositor, arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
”Feira Pixinguinha Brasília”
”Refrões”
”Didi Milfont”
”A casa de chocolate”
”Pra Pirá Brasília”
”Mala e Malleta”

Cantores do Ceará
Naturais de Fortaleza
Arranjadores do Ceará